Фредерік Стілльман (,  22 серпня 1966, Єнчепінг) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Швеції.

Олімпійський чемпіон.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1982 року виступами за команду ГВ-71.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд ГВ-71 (Елітсерія) та «Берлін Кепіталс» (ДХЛ).

Виступав за збірну Швеції, провів 54 гри в її складі.

Тренерська діяльність 
Після завершення кар'єри гравця став асистентом головного тренера клубу ГВ-71, з 2008 спортивний директор того ж клубу.

Нагороди та досягнення 
Клубні
 Чемпіон Швеції в складі ГВ-71, як гравець у 1995, як тренер та спортивний директор у 2004, 2008 та 2010.
Збірна
 Бронзовий призер юніорського чемпіонату Європи 1984.
 Чемпіон світу — 1991 та 1992.
 Срібний призер чемпіонатів світу — 1993 та 1995.
 Бронзовий призер чемпіонату світу — 1994.
 Олімпійський чемпіон — 1994.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 Профіль на sports-reference 
 Профіль на eurohockey 
 Профіль на eliteprospects 

шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1992
Хокеїсти ГВ-71
Хокеїсти «Берлін Кепіталс»
Шведські хокейні тренери‎